Terror (band) - Amerikaanse hardcoreband.
Terrorcore - Een muziekgenre.
Unseen Terror - Voormalige grindcoreband.
Terror (toneelstuk) - Toneelstuk